William Shanks est un nom pouvant désigner:

William Shanks (1812-1882), mathématicien britannique
 (1864-1951), artiste écossais

Voir aussi

Shanks, William